Чальма (исп. Chalma) — многозначный термин; топоним.

 Чальма — город ив Мексике, входит в штат Мехико. 
 Чальма — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Верхняя Уастека. 
 Чальма — деревня в Мексике; административный центр одноимённого муниципалитета.